Osoby o tym nazwisku:
 Ernest Sowah – ghański piłkarz
 Godson Sowah – ghański bokser